Ерканян () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Арам Ерканян (1895—1930) — боевик партии «Дашнакцутюн»
 Саркис Ерканян (1870—1950) — османский армянский художник
 Тиран Ерканян (1891—1963) — армянский советский архитектор